Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2011/12.

В плей-офф принимали участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших 3-и места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/16 финала и 1/8 финала прошла 16 декабря 2011 года в Ньоне. На стадии 1/16 финала 12 команд победителей групп и 4 лучшие по статистическим показателям команды, занявшие 3-и места в Лиге чемпионов, были «посеяны»: они встретились с оставшимися 16 командами, причём ответные матчи провели «дома». Также при жеребьёвке было наложено ограничение: команды из одной страны и команды, выступавшие в одной группе, не могли встретиться на этой стадии. При жеребьёвке 1/8 финала «посев» не производился и ограничения не действовали.

При жеребьёвке последующих стадий, которая состоялась 16 марта 2012 года в Ньоне, «посев» не производился, также команды из одной страны или команды, выступавшие в одной группе, могли встретиться на любой стадии.

Участники

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

Результаты

1/16 финала 
Первые матчи прошли 14 и 16 февраля, ответные — 22 и 23 февраля 2012 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 8 марта, ответные — 15 марта 2012 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 29 марта, ответные — 5 апреля 2012 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 19 апреля, ответные — 26 апреля 2012 года.

|}

Финал

Интересные факты 
 Матч 1/16 финала между «Рубином» и «Олимпиакосом» прошёл не в Казани на центральном стадионе — домашней арене Рубина, а в Москве — на стадионе «Лужники». Такое решение было принято делегатами УЕФА.
 Все четыре российских клуба (в том числе «Рубин» и «Локомотив») закончили еврокубковый сезон 2011/2012 на первом раунде плей-офф.
 Со стадии 1/4 финала Лиги Европы не сыграли команды из первой пятёрки таблицы коэффициентов УЕФА — Англии, Италии и Германии, в том числе впервые вылетевшие из Лиги чемпионов два клуба из английского Манчестера — «Юнайтед» и «Сити», которые уступили испанскому «Атлетику» и португальскому «Спортингу».

Примечания 

Плей-офф